Le terme ligne M5 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne M5 du métro léger de Charleroi
 Ligne M5 du métro d'Istanbul

Voir aussi 
  
 

1